Un model o patró, a vegades també referit amb l'hispanisme plantilla és un dispositiu d'interfície que sol proporcionar una separació entre la forma o estructura i el contingut, és un mitjà o aparell o sistema, que permet guiar, portar, o construir un disseny o esquema predefinit.

Un model agilitza el treball de reproducció o de moltes còpies idèntiques o gairebé idèntiques (que no ha de ser tan elaborat, sofisticat o personal). Si es vol un treball més refinat, més creatiu, el model no és sinó un punt de partida, un exemple, una idea aproximada del que es vol fer.

Els models, com a norma general, poden ser utilitzats per persones o per sistemes automatitzats. Es fan servir models en tots els terrenys de la indústria i de la tecnologia. Un model pot servir com a mostra base d'una diversitat sobre la qual comparteixen elements comuns (patró) i que en si és el que constitueix el model.

En relació amb l'edició o composició de textos o d'imatges, es compon de caixes i de línies, amb unes mides i uns marges, per a facilitar l'escriptura d'articles o cartes, amb títols, fotos i diagrames.

En relació amb la mecànica, pot tenir una forma específica quant als angles i a les mesures, tal que col·locant les parts constituents a lloc permet un acoblament calibrat i uniforme i identificar-ne la manca d'elements.

Informàtica 
Quant als sistema computacionals, com els paquets de programes basats en la web, fan servir un sistema de models per a separar la lògica del programa del format visualitzat. Típicament, aquests models inclouran variables (freqüentment denotades com {VARIABLE}), i possiblement uns pocs operadors lògics per a permetre una adaptabilitat més bona del model.

Vegeu també 
 Disseny gràfic

Informàtica